Baudouin je lahko:

Osebno 
 Baudouin I. Belgijski, kralj Belgijcev
 Baldvin I. Jeruzalemski (francosko Baudouin de Boulogne), francoski plemič
 Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, poljski jezikoslovec

Priimek 
 Jean-Roch-Charles-Numa Baudouin, francoski general
 Jules-Georges-Jacques Baudouin, francoski general

Drugo 
 Baudouin (avtomobilska znamka), belgijski proizvajalec avtomobilov